Харамии́ды , — наиболее ранние известные травоядные млекопитающие.

По строению зубов напоминают многобугорчатых, но их челюсть (известная по виду Haramiyavia clemmenseni) является менее развитой; «на уровне эволюции морганукодона и кюнеотерия, с бороздой для слуховых косточек на зубной челюсти».

В 2015 году, после изучения вида Haramiyavia clemmenseni, было предложено исключить отряд харамииды из класса млекопитающих и переместить их в кладу Mammaliaformes по классификации Т. Роу (1988). Однако, в рамках классификации Ло Чжэси, С. Келян-Яворовской и Р. Чифелли (2002), предложивших считать млекопитающими группу, включающую общего предка синоконодона и ныне живущих млекопитающих, а также всех потомков данного общего предка, харамииды всё равно остаются в составе млекопитающих.

Систематическое положение 
Существуют аргументы как за, так и против того, чтобы считать харамиид предковыми по отношению к отряду многобугорчатых.

Первоначально считалось, что верхние и нижние коренные зубы харамиид зеркальны по отношению друг к другу. По мелким различиям были выделены два рода: Thomasia и Haramiya. Затем было выдвинуто предположение, что указанные верхние и нижние челюсти могли относиться к одному и тому же роду, что было подтверждено открытием нового рода Haramiyavia.

Дальнейшее уточнение классификационного положения харамиид на сегодняшний день невозможно вплоть до появления новых свидетельств. П. Батлер и Дж. Хукер полагают, что харамиид всё ещё можно рассматривать как предков многобугорчатых с гораздо большей вероятностью, чем морганукодонтид, объединяя харамиид и многобугорчатых в таксон аллотериев.

Классификация 
В 2000 году П. Батлер предложил подразделять отряд Haramiyida на два подотряда:
 Haramiyoidea (семейства Haramiyidae, Haramiyaviidae, Eleutherodontidae)
 Theroteinida (семейство Theroteinidae)
В 2005 году П. Батлер и Дж. Хукер добавили к отряду харамиид семейство Hahnodontidae (не указав, к какому именно подотряду оно должно относиться).

Филогения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Palaeos. Mammaliaformes: Allotheria
 John H. Burkitt. Mammals, A World Listing of Living and Extinct Species
 T. Mike Keesey. The Dinosauricon, Ages of the Mesozoic
 Mikko K. Haaramo. Haramiyida

†
Млекопитающие триасового периода
Млекопитающие юрского периода
Вымершие млекопитающие